Кома:
 Кома (медицина) — угрожающее жизни состояние, характеризующееся полной утратой сознания.

 Кома (альбом) — альбом группы «Крематорий»
 Кома (группа) — российская музыкальная группа.
 Кома (комета) — часть головы кометы.
 Кома (оптика) — искажение изображения в оптических системах.
 Кома (скопление) — скопление галактик, известное также как скопление Волосы Вероники.
 Кома (фамилия) — фамилия.
 Кома (фильм) — название нескольких художественных фильмов.
 Кома (язык) — один из малоизвестных нило-сахарских языков.

Топонимы 
 Кома — село в Прибайкальском районе Бурятии.
 Кома — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края.
 Кома (приток Мезени) — река, протекает в Архангельской области, Республике Коми.
 Кома (приток Енисея) — река в Красноярском крае

См. также 
Близкое по звучанию:
 Комма — музыкальный интервал.
 Комо (значения).

Примечания